La Rinconada peut désigner :

Toponymes

Argentine 
 La Rinconada, localité argentine située dans la province de Córdoba ;
 La Rinconada, localité argentine située dans la province de Formosa ;
 La Rinconada, localité argentine située dans la province de San Juan.

Espagne 
 La Rinconada, localité espagnole située dans la province de Séville ;
 La Rinconada de la Sierra, commune située dans la province de Salamanque, en Castille-et-León ;
 Navarredonda de la Rinconada, commune située dans la province de Salamanque, Castille-et-León.

Chili 
 La Rinconada, commune chilienne située dans la région de Valparaíso.

Colombie 
 La Rinconada, commune colombienne située dans le district de Cúcuta.

Pérou 
 La Rinconada, commune péruvienne, considérée comme la ville la plus haute du monde.

Venezuela 
 Hipódromo La Rinconada, arène de courses de chevaux à Caracas ;
 Estadio Independencia de La Rinconada, utilisé pour les entraînements de softball, Caracas ;
 La Rinconada, station du métro de Caracas.

Voir aussi 
 Rinconada